Улькан — название населённых пунктов и гидроним:

Россия 
 Улькан — посёлок городского типа в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Улькан — село в Киренском районе Иркутской области.
 Улькан — река, правый приток Киренги.
 Улькан — река, правый приток Лены.
 Улькан — железнодорожная станция на Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области.